Валерий Идеевич Зильберштейн (13 апреля 1943, Новосибирск — 2005, Брянск) — советский и российский шахматист, международный мастер (1980). Тренер.

Чемпион РСФСР 1971 года.

В составе сборной РСФСР серебряный призёр 12-го первенства СССР между командами союзных республик по шахматам (1972) в г. Москве.

Участник 4-х командных кубков СССР (1971, 1974, 1976 и 1978), выиграл 2 командные медали в составе ДСО «Труд» — серебряную (1976) и бронзовую (1974).

Результаты выступлений в международных турнирах: Кисловодск (1972) — 13-14 место; Варна (1980, 2-й турнир) — 1-е место; Банкя (1980) — 6-7 место.

Валерий Зильберштейн был также известен как тренер. Среди его учеников гроссмейстеры А. С. Хасин и Я. А. Непомнящий.

С 2011 года в Брянске проходят турниры памяти Зильберштейна, инициатором их проведения выступил Ян Непомнящий.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография Валерия Зильберштейна на сайте ФШР
 Выступления Валерия Зильберштейна на чемпионатах СССР
 Выступления Валерия Зильберштейна в первенствах СССР между командами союзных республик по шахматам
 Выступления Валерия Зильберштейна в командных кубках СССР

Шахматисты СССР
Шахматисты России
Чемпионы России по шахматам
Тренеры по шахматам